— аркадная видеоигра, симулятор американского футбола, разработанная японской компанией Irem и выпущенная в 1983 году. В 1985 году игра была портирована на NES сначала в Японии, затем в Северной Америке и Европе. Также игра была выпущена на MSX, но только в Японии.

Игровой процесс 
Всё, что происходит на поле, игрок видит сверху. По мере передвижения мяча камера передвигается вверх или вниз.
В игре всего пять уровней сложности: High scool team (), College (), Professional (), Playoff (), Super bowl ().

Игра начинается на самом лёгком уровне — High scool team. После удачного окончания игры она начинается заново на более сложном уровне. Во время самого матча команда может выступать в роли атакующих или обороняющихся. Атакующая команда владеет мячом, и её главная цель — добежать до конца поля (тачдаун), в этом случае команда зарабатывает очки. Обороняющиеся должны помешать атакующим и перехватить мяч. Время игры ограничено: на один матч даётся 60 минут, по 30 минут на тайм.

Игры для аркадных автоматов
Игры для NES
Симуляторы американского футбола
Компьютерные игры, разработанные Irem
Компьютерные игры 1983 года
Игры для MSX
Компьютерные игры, разработанные в Японии